Die OFC Champions League 2010/11 war die zehnte Ausspielung eines ozeanischen Meister-Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball und fand vom 23. Oktober 2010 bis zum 17. April 2011 wie in der Vorsaison mit acht Vereinen aus sieben Ländern statt. Die Mannschaften kamen ebenfalls wie im Vorjahr aus Fidschi, Neuseeland, Neukaledonien, Papua-Neuguinea, von den Salomonen, aus Tahiti und aus Vanuatu. Hekari United FC aus Papua-Neuguinea qualifizierte sich als Titelverteidiger und aktueller Meister seines Landes. Die übrigen sieben Teams qualifizierten sich aufgrund ihrer Platzierungen in ihrer heimischen Liga. Trotzdem Neuseeland nicht den Titelverteidiger stellte, durfte es zwei Teams in den Wettbewerb entsenden. Eine Qualifikationsrunde fand in dieser Saison nicht statt. Die acht Klubs spielten in zwei Gruppen mit jeweils drei Heim- und Auswärtsspielen die Teilnehmer an den Finalspielen aus.

Der Sieger Auckland City FC qualifizierte sich mit diesem Erfolg für die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2011 in Japan.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 2. April, das Rückspiel am 17. April 2011 statt.

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der OFC-Champions-League-Saison aufgeführt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 2010/11 auf rsssf.com (englisch)

2010/11
Fußballsaison 2010/11